Eine Stunde steht für:

Filmtitel:
 Eine Stunde (1940), deutscher Film 
 Eine Stunde Aufenthalt, deutscher Film (2010) 
 Eine Stunde Bolschewiki, deutscher Film (1918) 
Eine Stunde mit Dir, US-Musical von Ernst Lubitsch (1932)
Literarische Titel:
Eine Stunde hinter Mitternacht, Band von Hermann Hesse (1899)
Um eine Stunde, Erzählung von Arthur Schnitzler (1899) 
Weiteres:
Eine Stunde gute Laune, DDR-Comedy-LP 
Siehe auch:
Nur eine Stunde Ruhe!
1. Stunde der Nacht